Lely bezeichnet:

 Lely (Florida), eine Stadt im Collier County im US-Bundesstaat Florida, Vereinigte Staaten
 Lely Resort, eine Stadt im Collier County im US-Bundesstaat Florida, Vereinigte Staaten
 Lely (Landmaschinen), einen Landmaschinenhersteller

Lely ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Lely (* 1973), niederländischer Poolbillardspieler
 Cornelis Lely (1854–1929), niederländischer Wasserbauingenieur und Gouverneur von Suriname (1902–1905)
 Gilbert Lély (1904–1985), französischer Poet
 Peter Lely (1618–1680), britischer Maler niederländischer Herkunft

Siehe auch:
 Lelydorp
 Lelystad